Аарон Соркін — американський кіносценарист, продюсер та постановщик
 Соркін Ігор Вячеславович — Голова Національного банку України (з 2013)

Єврейські прізвища
Прізвища-матроніми